A 2017–2018-as magyar női kézilabda-bajnokság első osztálya a bajnokság 67. kiírása. A szezon 2017. szeptember 2-án kezdődött és 2018. május 23-án a 26. fordulóval ért véget. A címvédő a Győri Audi ETO KC.

A bajnokságba a másodosztályból ebben a szezonban két csapat csatlakozott. A Kecskeméti NKSE története során először szerepelhetett az élvonalban, a Vasas SC pedig 2009-ben volt utoljára az első osztály tagja.

A bajnokság hajrája különösen izgalmas volt, mivel az aranyéremért harcoló két csapat, a Győri Audi ETO KC és a Ferencvárosi TC között pontegyenlőség alakult ki, az egymás elleni mérkőzéseik gólkülönbsége is azonos volt, így az összesített gólkülönbség döntött. A bajnoki címet végül meg tudta védeni a győri csapat, amely összesítésben 1 góllal bizonyult jobbnak a fővárosi csapatnál.

Részt vevő csapatok

Az induló csapatok 

Vastagon kiemelve a címvédő.

Az alapszakasz

Tabella

Eredmények

Góllövőlista

Jegyzetek

Források 

Magyar női
Magyar női
N2017